Suza steht für:

 Suza (Kneževi Vinogradi), Dorf in der Gemeinde Kneževi Vinogradi, Gespanschaft Osijek-Baranja, Kroatien
 Suza (Iran), Ort in der Provinz Hormozgan, Iran

Siehe auch:
 SUZA
 Susa
 Sousa